młyn w rugby union
 młyn w rugby league